Zöll ist der Familienname folgender Personen:

 Carina Zöll (* 1990), deutsche Triathletin
 Klaus Zöll (* 1944), deutscher Handballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Zoll